Mørland – norweski piosenkarz
 Morland – wieś w Anglii, w Kumbrii, w dystrykcie Eden
 Morland – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Graham